Breslin ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Breslin (* 1996), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Cormac Breslin (1902–1978), irischer Politiker
 Herbert Breslin (1924–2012), US-amerikanischer Musikfunktionär
 Jimmy Breslin (1928–2017), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller 
 John G. Breslin († 1889), US-amerikanischer Politiker
 Patricia Breslin (1931–2011), US-amerikanische Schauspielerin
 Seán Paul Breslin (* 1979), irischer Autorennfahrer und Motorsportfunktionär
 Spencer Breslin (* 1992), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Theresa Breslin (* ?), schottische Schriftstellerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Breslin (Spokane), in Spokane, Washington, ID-Nr. 87000095
 Breslin Building, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 83004589